C8H6N2 – formula molecolare della chinazolina
C8H6N2 – formula molecolare della chinossalina

Formule molecolari